Por Barton pode estar à procura de:
Barton (Maryland)
Barton (Nova Iorque)
Barton (Vermont)
Barton (Wisconsin)
Barton Creek
Barton Hills
Condado de Barton

Desambiguação
Desambiguações de topônimos